Le maître à danser est un compas à longues branches croisées, attachées ensemble par le milieu, qui sert à reporter une épaisseur ou un diamètre intérieur, principalement en horlogerie. Son aspect fait penser aux bras et aux jambes d'un danseur.

Annexes

Notes et références 

Horlogerie
Outil de mesure